Сент-Джозеф (, букв. — «Святой Иосиф») — может означать:

  — футбольный клуб ассоциации, базирующийся в Накуру, Кения.

Топоним 
 Населённые пункты
 Сент-Джозеф — город на северо-западе Миссури, США.
 Сент-Джозеф — город в штате Миннесота, США.

 Тауншип (США)
 Сент-Джозеф — населённый пункт в округе Китсон, Миннесота.
 Сент-Джозеф — населённый пункт в округе Стернс, Миннесота.
 

 Водные объекты
 
 Сент-Джозеф — озеро в провинции Онтарио, Канада.

 Прочие
 Сент-Джозеф — принадлежащий Канаде остров на озере Гурон.

См. также 
 Святой Иосиф